Münchhausen může mít více významů:
 Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen – německý baron, známý také jako baron Prášil
 Münchhausenův syndrom – psychická porucha
 Münchhausen (planetka) – planetka objevená v lednu 1994
 Münchhausen (film) – německá komedie z roku 1943
 Münchhausen am Christenberg – německé město v Hesensku
 Münchhausenova cena – německá cena

Podobné
 Munchhausen (Bas-Rhin) – francouzská komuna v departmentu Bas-Rhin